Heyden är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August von Heyden (1827–1897), tysk målare
 Friedrich von Heyden (1789–1851), tysk författare
 Jan van der Heyden (1637–1712), nederländsk målare 
 Otto Heyden (1820–1897), tysk målare

Se även 

 Heiden
 Heijden
 Haiden
 Haydn

Tyska efternamn